Alph Lake ist der Name folgender Seen:

 Alph Lake (Antarktika), See in Antarktika
 Alph Lake (Kanada), See in der Provinz Ontario, Kanada